Carlo Sacchi – collezionista 
 Carlo Sacchi – pittore
 Carlo Sacchi – politico